— соевая мука. Распространённый ингредиент в японской кухне, а также, в некоторой степени — корейской, индонезийской и китайской.

Кинако готовится из прожаренных и перемолотых соевых бобов, очищенных от оболочки. Раньше производилась самими крестьянами, сегодня данная практика сохранилась в Индонезии, в Японии производится промышленным образом из импортированной сои.

Впервые упоминается в документе 1540-х годов как мамэ но ко (мука из бобов).

Кинако — распространённая составляющая новогодних блюд в Японии, отчего пик её потребления приходится на декабрь. Главным образом используется для посыпания моти (рисовых сладостей). Кроме этого, кинако используется как ингредиент в мучных изделиях, десертах и напитках.

Из-за сладковатого вкуса может использоваться как подсластитель.

Как и прочие соевые продукты, кинако содержит белки, аминокислоты и пищевые волокна и считается полезной для здоровья.

См. также 
 Варабимоти

Примечания

Литература 
 

Ингредиенты японской кухни
Соевые продукты